Collins Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Collins Hill (Arkansas)	
 Collins Hill (Connecticut)	
 Collins Hill (Massachusetts)	
 Collins Hill (Montana)	
 Collins Hill (New Hampshire)	
 Collins Hill (Ohio)	
 Collins Hill (Pennsylvania)	
 Collins Hill (Tennessee)